Andrzej Czechowicz – agent wywiadu w PRL
 Gabriel Czechowicz – prawnik, ekonomista, minister
 Eugeniusz Czechowicz – poseł Sejmu Ustawodawczego 1947-1952
 Józef Czechowicz – fotograf
 Józef Czechowicz – poeta
 Juliusz Czechowicz – malarz
 Mieczysław Czechowicz – aktor
 Szymon Czechowicz – malarz okresu baroku
 Tadeusz Czechowicz – działacz PZPR

 Czechowicz – herb szlachecki